Гельве́ция (Helvetia) — персонифицированный символ Швейцарии.

Образ Гельвеции появился впервые в XVII веке. В 1672 году Иоганн Каспар Вайссенбах (Johann Caspar Weissenbach) показал свой спектакль «Eydgnoßsisches Contrafeth auff- unnd abnemmender Jungfrawen Helvetiae» и создал этим фигуру идентификации для всех граждан Швейцарии, независимо от их религиозной принадлежности.

На почтовых марках и монетах используется название Helvetia для Швейцарии, чтобы не дать предпочтения ни одному из четырёх государственных языков (немецкий, французский, итальянский и романшский языки). По той же причине был выбран код страны CH (лат. Confoederatio Helvetica, Швейцарская конфедерация).

См. также 
 Гельветы
 Гельветика

Литература 
 Georg Kreis: Helvetia — im Wandel der Zeiten. Die Geschichte einer nationalen Repräsentationsfigur. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 1991, ISBN 3-85823-316-1.
 Thomas Lau: «Stiefbrüder». Nation und Konfession in der Schweiz. Böhlau-Verlag, Köln u.a. 2008, ISBN 978-3-412-14906-2, S. 397—419. (Zugleich Habil-Schrift 2005)
 Thomas Maissen]: Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft (= Historische Semantik. Bd. 4). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2006, ISBN 3-525-36706-6, S. 253—277 (Zugleich: Zürich, Univ., Habil.-Schr., 2001).
 Angela Stercken, Enthüllung der Helvetia. Die Sprache der Staatspersonifikation im 19. Jahrhundert (= Historische Anthropologie. Bd. 29). Reimer, Berlin 1998, ISBN 3-496-02641-3 (Zugleich: Basel, Univ., Diss., 1996).

Ссылки 

 Historisches Lexikon der Schweiz 

Государственные символы Швейцарии
Национальные персонификации
Вымышленные женщины